Серебряная медаль — медаль, используемая в качестве награды за что-либо.

История 
Награждение различными серебряными медалями, имеющими различное название, практиковалось в России в различных видах искусств, так в 1858 году художник Николай Петрович Петров получил вторую серебряную медаль за рисунок с натуры, а в 1860 году ему была дана первая серебряная медаль за картину — «Три мужика, из басни Крылова».

В архитектуре были Большая и Малая серебряная медаль.

В Вооружённых силах Российской империи, было принято награждать серебряной медалью, так, за труды и отличие Ивану Матвеевичу Платову были пожалованы две почётные сабли и серебряная медаль.

В спорте серебряная медаль обычно выдается участнику, который получил второе место в соревновании. Победители, занявшие первое и третье место, традиционно получают золотую медаль и бронзовую медаль соответственно.

Олимпийские игры 

Впервые решение о внедрении традиции награждать победителей спортивной всемирной олимпиады медалями было принято на Первом олимпийском конгрессом, в 1894 году, за два года до I олимпийских игр, прошедшим в Греции, в городе Афины.

В 1896 году медали победителей были серебряными вне зависимости от занятого места. Обычай вручения золотых, серебряных и бронзовых медалей для первых трех мест был введён с Олимпийских игр 1904 года и был распространен на многие другие спортивные мероприятия. Чеканка медалей является прерогативой государства-организатора.

Дизайн медалей, которые вручались спортсменам на первых восьми летних Олимпийских играх, был совершенно разным и разрабатывался каждым оргкомитетом самостоятельно. С 1928 года и вплоть до 2000 года дизайн всегда был одинаковым. Аверс представлял собой продукт дизайна флорентийского художника Джузеппе Касиоли с текстом государства-организатора. Это была Богиня Ника с пальмовой ветвью в правой руке в честь победителя на фоне амфитеатра. Реверс медали менялся в зависимости от пожеланий государства, где проводились Игры. Примечательно, что Касиоли в своей работе показал римский амфитеатр, несмотря на то что игры были первоначально греческими.

Начиная с Олимпийских игр 2004 года от традиций отступили, и обе стороны медали изготавливаются согласно уникальному дизайну организаторов игр.

Зимние медали Олимпийских игр имеют разный дизайн от одних игр к другим.

Школьная серебряная медаль 

История школьных медалей в России начинается в 1828 году с принятием «Устава гимназий и училищ уездных и приходских».

Этот вид медалей был отменён после Октябрьской революции 1917 года. В Союзе ССР школьные медали введены постановлением СНК Союза ССР № 1247, от 30 мая 1945 года.

Серебряная медаль — вторая после золотой медали степень отличия при обучении в средней школе. В Союзе ССР/России серебряной медалью «За особые успехи в учении» награждались прошедшие государственную (итоговую) аттестацию выпускники, имевшие полугодовые, годовые и итоговые отметки «отлично» и не более двух отметок «хорошо» по общеобразовательным предметам учебного плана, изучавшимся на ступени среднего (полного) общего образования. Аттестат обладателя серебряной медали оформлялся с серебряным тиснением.

На федеральном уровне, в России, начиная с 2014 года, серебряная медаль не вручается, однако регионам дано право самостоятельно устанавливать виды поощрений обучающихся, в том числе и серебряные медали регионального уровня, и награждать ими выпускников.

См. также

Примечания

Ссылки 
 Дизайн олимпийских медалей

Медали
Спортивные призы и награды